Bégot peut faire référence à :
 Amandine Bégot (née en 1981), journaliste française ;
 , constructeur automobile français ;
 , constructeur automobile français.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme français